Вакац (, ) — село в Ирафском районе Республики Северная Осетия — Алания. Входит в состав Махческого сельского поселения.

География 
Село расположено в южной части района, на левом берегу реки Айгамуга, у впадения в него речки Галауз. Находится в 35 км к югу от районного центра — Чикола и в 102 км к юго-западу от города Владикавказ, у подножия горы Хошхинхох (3245 м). У села находится самотёчная скважина Скоттат.

История 
Точную дату основания селения определить трудно, однако ряд архитектурных достопримечательностей и местные легенды говорят о том, что селение существовало уже в аланский период. Ярким примером такой архитектуры является фамильная сторожевая башня Миндзаевых и Цакоевых, а также склеповый комплекс расположенный в центре села.. Но основное свое развитие селение получило в начале XX века, когда в соседнем селе Фаснал была построена обогатительная фабрика. А чуть выше селения Вакац, по реке Галауз, располагалась геолого-разведывательная партия, руины которой до сих пор сохранились.

В селе насчитывалось около восьмидесяти дворов, к 2019-ому году осталось девять. Проживали фамилии Хадаевых, Цакоевых, Калуховых, Койбаевых, Киргуевых, Тамаевых, Дзидзоевых, Амилахановых и других.

Население

Известные уроженцы 
 Койбаев Николай Давидович (1907—1937) — первый секретарь Северо-Осетинского обкома ВЛКСМ, а затем и Северного Кавказа. В 1935 году назначается секретарем Колайского района Крымской АССР, за свою деятельность награждён орденом Ленина.

Инфраструктура 
Туризм.

Достопримечательности 
Вблизи сёл Махческ, Вакац, Фаснал находятся объекты культурного наследия федерального значения (археология):
 Погребения в грунте
 Погребения в каменных ящиках
 Погребения в склепах

В самом селе находится архитектурный комплекс-объект культурного наследия регионального значения (архитектура), состоящий из:

 Сторожевая башня
 Укрепленная усадьба Тугановых
 Сторожевая башня Тугановых
 Склеп Цакоевых
 Склеп полуподземный
 Склеп наземный
 Склеп башенный
 Склеп
 Склеп двухкамерный

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Ирафского района